El martirio de San Andrés puede hacer referencia a las siguientes obras:
El martirio de San Andrés (Murillo), obra de Bartolomé Esteban Murillo;
El martirio de San Andrés (Rubens), obra de Pedro Pablo Rubens.